Jákup Mikkelsen kan henvise til

 Jákup Mikkelsen (fodboldspiller), en færøsk fodboldspiller
 Jákup Mikkelsen (politiker), en færøsk politiker